Kuluncak (district), een Turks district in de provincie Malatya 
 Kuluncak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kuluncak